Elk County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Elk County (Kansas) – okres v Kansasu
 Elk County (Pensylvánie) – okres v Pensylvánii